Арти́кул ( «раздел, статья»):
 некогда значило вообще: отдел, статья, глава, параграф, раздел параграфа, чего-либо;
 в военном деле: воинский устав, уложение, военные законы или ружейные приемы, хватка; 
 в грамматике: член;
 условное обозначение, присваиваемое товару (изделию) для отражения его особенностей и его отличия от другого аналогичного вида товара, тип или род изделия (товара), а также его цифровое или буквенное обозначение (кодирование) для учёта.

В настоящее время больше употребляется как обозначение марки, разновидности товара или его кода, используемого для организации учёта товаров продавцами.

Прилагательное — арти́кульный.

Военное дело 
Артикулы — постановления, касающиеся преимущественно военной дисциплины и военных регламентов, например Краткий артикул, Артикулы Российскому флоту. 

В России XVIII века артикул означал не только отдел, параграф устава, воинский устав, уложение, военные законы, но и ружейные приёмы (в этом значении слова ударение следует ставить на последний слог, то есть произносить артику́л), хватку. «Метать артикул» означало делать ружейные приёмы.

«Артикул воинский» (1715 год) — сборник законов о военных преступлениях и наказаниях, часть воинского устава Петра I (1716 года).

В Польском государстве были Артикулы гетманские.

Религия 
В протестантской традиции артикул употребляется в значении полного свода догматов, то есть вероучительных истин, соборно признанных и обязательных для принятия всеми членами церкви. Например, Шмалькальденские артикулы.

Товар 
Артикул, в России и ранее в Союзе ССР — условное обозначение, присваиваемое любому товару в целях его отличия от другого, аналогичного ему. Для этого применяются цифры, различные названия и имена, отдельные буквы и сочетания букв (не дающие слов), цифры с буквами, названия с цифрами и другие комбинации.

В советской торговле различали артикулы простые и составные. Товарам, изготовленным в опытном порядке, присваивали временные артикулы, имеющие ограниченный срок действия. В практике различали следующие системы артикулов:
 порядковая, определенному перечню товаров (большей частью классифицированному по группам и подгруппам) даются номера по порядку (сквозная нумерация);
 смысловая, цифрам и буквам в артикулах придается определенное значение, благодаря чему артикул получает смысловое понятие;
 комбинированная, первые две цифры в артикулах имеют смысловое значение, остальные показывают порядковое место товара в группе или подгруппе.

Сейчас в некоторых государствах применяется учётная единица на складе (SKU) — идентификатор товара, единицы учёта запасов (складской номер).

См. также 
 Артикулы маршалковские
 Артикульная грамота
 Обозначение — идентификатор изделия (или его составной части), присваиваемый производителем.

Примечания

Литература 
 «Артикул воинский 1715 года»

Военное право
Семантика
Продукция
Коммерция